Ekstaza św. Franciszka – obrazy El Greca z ok. 1603
 Ekstaza św. Franciszka – obraz Caravaggia z 1595 roku